Těberda může znamenat:

 Těberda (město) — město v Karačajsko-čerkeské republice v Rusku
 Těberda (řeka) — řeka v Karačajsko-čerkeské republice v Rusku, přítok Kubáně

Související články 
 Těberdinská rezervace — přírodní rezervace v Těberdinském údolí
 Těberdinské údolí — údolí na severním Kavkaze